Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split u sezoni 1975./76. je predstavljalo ligu 6. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije. 
Ligu je svojio Borac iz Glavica.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 7. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (8. – 14. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - utakmica prekinuta 

 Izvori:

Povezani članci 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska 1975./76.

Izvori 
 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 87-88 
 Jurica Gizdić: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004., , str. 24-26 
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 52-53 
 nk-oskotok.bloger.index.hr, NK OSK Otok - Sezone OSK-a kroz povijest (SFRJ) , objavljeno 9. lipnja 2011., pristupljeno 29. listopada 2017. 
 

1975-76
Split
1975-76 Split